Перевязь (, ) — носимая поверх верхней одежды широкая лента из различных видов ткани или кожи.

Широкая перевязь (также в виде пояса) является элементом национального костюма у ряда народов — армян, болгар, греков, жителей Индии и других. У испанцев такой перевязью является фаха (), у японцев — оби.

В русском женском костюме Перевязь или перевязка (стар.) — девичий головной убор, состоявший из ленты, повязанной вокруг головы, с бантом, длинные концы которого спускались вдоль спины, а также широкий ремень либо полоса ткани через плечо.

История 
В прошлом представляла часть мужского придворного костюма. В XIV и XV столетиях в европейских странах перевязь носилась как правило вокруг туловища либо через правое плечо к левому бедру. Позднее она являлась признаком принадлежности к определённой политической группировке либо военному союзу. С развитием и усовершенствованием военной формы одежды и её унификацией право носить перевязь получили лишь офицеры. К началу XX столетия подобные украшения надевались только при проведении военных парадов. Кроме этого, примерно с 1600 года высшие ордена многих как европейских, так и восточных государств полагалось носить на широкой перевязи.

Перевязь (карабинная перевязь) у гусар (кавалеристов), к которой крепился карабин или мушкетон, называлась панталер (бандалер). Так же называется перевязь у знаменосца и его ассистентов.

Галерея

См. также 
 Орденская лента
 Портупея
 Берендейка
 Стола

Примечания

Литература 

 
 
 

Детали одежды